Palazzo Davia Bargellini - edificio storico del Seicento situato in strada Maggiore a Bologna
 Museo civico d'arte industriale Davia Bargellini - museo civico sito nel Palazzo omonimo a Bologna